«А́нгелы а́да» — многозначное название:
 Ангелы ада — один из крупнейших в мире мотоклубов байкеров.
 Ангелы Ада (роман)
 
 См. также 
 Ангелы